Bertrand  est un nom porté par différents souverains :

Comtes 
 Bertrand II, comte de Provence(1063-1093)
 Bertrand II, marquis de Provence (1105-1112)
 Bertrand II, comte de Forcalquier (jusqu’en 1207)

Ecclésiastiques 

 Bertrand II, évêque de Fréjus (1131-1145)
 Bertrand II, évêque de Sisteron (1172-1174)
 Bertrand II, évêque d'Antibes (ca 1208-ca 1211)
 Bertrand II, évêque d'Uzès (1249-1285)
 Bertrand II, évêque d'Avignon (1264-1268)
 Bertrand II, évêque d'Albi (1308-1311)
 Bertrand II, évêque de Poitiers (1376-1385)

Homonymie